Jefferson Elementary School ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Jefferson Elementary School (Indiana), ID-Nr. 97000597
 Jefferson Elementary School (Iowa), ID-Nr. 02001223
 Jefferson Elementary School (Pennsylvania), ID-Nr. 03000723